Warin (Duitsland), een gemeente in Mecklenburg-Vorpommern
 Warin van Keulen, aartsbisschop van Keulen 976-984
 Warin (geslacht), voormalige Nederlandse adellijke familie